La stagione 2010-2011 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo settimo titolo. Il campionato è iniziato il 20 agosto 2010 e si è concluso il 14 maggio 2011.

Capocannoniere del torneo è stato Mario Gómez del  con 28 reti.

Stagione

Novità 
Le neopromosse  e  vanno a sostituire le retrocesse  e , mentre il  mantiene la categoria vincendo lo spareggio-retrocessione (Relegationsspiel) contro l'. Da notare che con la promozione del St. Pauli ritorna un derby fra due squadre della stessa città, in questo caso Amburgo; questo non accadeva dalla stagione 2003-2004, quando Monaco di Baviera era rappresentata sia dal Bayern che dal .

Formula 
Gli incontri di ogni giornata della stagione 2010-2011 mantengono lo stesso schema dell'anno precedente:

 Un incontro il venerdì alle 20.30
 Cinque incontri il sabato alle 15.30
 Un incontro il sabato alle 18.30
 Un incontro la domenica alle 15.30
 Un incontro la domenica alle 17.30

La partita del venerdì potrà essere spostata al sabato alle 15.30 fino a sei volte nell'intera stagione, per favorire il riposo dei giocatori impegnati in competizioni internazionali, come da accordi con la FIFA.
L'incontro del sabato alle 18.30 nella settimana di Europa League può essere spostato fino a cinque volte nell'intera stagione alle 17.30 della domenica.
Il 21 e 22 settembre è inoltre previsto l'unico turno infrasettimanale (5ª giornata) alle ore 20.30. La contemporaneità di tutti gli incontri sarà garantita nelle ultime due giornate, con fischio d'inizio alle 15.30 del sabato.

Avvenimenti 

A partire da questa stagione viene associato alla Bundesliga un nuovo logo, leggermente diverso dal precedente, e viene contemporaneamente introdotto il Torfabrik, il nuovo pallone ufficiale. Il campionato viene invece inizialmente comandato dal , che vince le prime sette partite ed eguaglia così il record stabilito dal  nel 1995-1996 e dal Kaiserslautern nel 2001-2002.. All'ottava giornata la squadra è però sconfitta dal  di Jürgen Klopp, che da qui in avanti si mantiene sempre in testa salvo nel turno successivo. I giallo-neri vanno così a vincere il torneo con due giornate d'anticipo, staccando il  di sette punti e i campioni uscenti del Bayern di dieci; queste tre squadre si qualificano alla Champions League. In questa stagione la Coppa di Germania viene vinta dallo , che si qualifica così all'Europa League insieme all'Hannover e al Magonza; questo nonostante il quattordicesimo posto ottenuto in Bundesliga.

Per quanto riguarda le competizioni europee, lo Schalke arriva alla semifinale della Champions League, dove viene eliminato dai futuri vice-campioni del Manchester United; in precedenza aveva avuto la meglio anche sull', che aveva a sua volta sconfitto il Bayern, in quella che era stata la riedizione dell'ultima finale della manifestazione.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2011-2012
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Champions League 2011-2012
      Ammessa agli spareggi (Percorso piazzate) della UEFA Champions League 2011-2012
      Ammesse alla Fase a gironi della UEFA Europa League 2011-2012
      Ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2011-2012
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Bundesliga 2010-2011
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2011-2012

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio promozione-retrocessione 
Allo spareggio sono ammesse la sedicesima classificata in Bundesliga e la terza classificata in 2. Fußball-Bundesliga.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Borussia Dortmund (23)
 Minor numero di sconfitte: Borussia Dortmund (5)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (81 gol segnati)
 Miglior difesa: Borussia Dortmund (22 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Borussia Dortmund (+45)
 Maggior numero di pareggi: Werder Brema e Wolfsburg (11)
 Minor numero di pareggi: Hannover 96 (3)
 Minor numero di vittorie: St. Pauli (8)
 Maggior numero di sconfitte: St. Pauli (21)
 Peggior attacco: E. Francoforte (31 gol segnati)
 Peggior difesa: St. Pauli (68 gol subiti)
 Peggior differenza reti: St. Pauli (-33)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 2010-2011
 DFB-Pokal 2010-2011

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-2010-2011/

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010-2011